Do soutěže mužské dvouhry na melbournském Australian Open 2015 nastoupilo sto dvacet osm hráčů. Sedmnáct z nich postoupilo z kvalifikace, z toho šestnáct řádně po výhrách ve třech kvalifikačních kolech a Japonec Hiroki Morija jako šťastný poražený po odstoupení Juana Martína del Potra. Z grandslamu se odhlásili nasazení Chorvat Marin Čilić pro zranění ramena a Francouz Jo-Wilfried Tsonga v důsledku zánětu předloktí. Obhájcem titulu byl čtvrtý tenista světa Stan Wawrinka ze Švýcarska, kterého v semifinále vyřadila světová jednička Novak Djoković po pětisetové bitvě.

Vítěz do žebříčku získal 2 000 bodů a připsal si částku 3 100 000 australských dolarů, poražený finalista pak poloviční odměnu.

Nejpočetněji byli v soutěži zastoupeni reprezentanti Francie a Španělska s 12 tenisty následováni Austrálií, za kterou startovalo 10 hráčů.

Čtyřnásobný vítěz melbournského grandslamu Roger Federer ukončil sérii jedenácti semifinálových účastí v řadě, když jej ve třetím kole vyřadil Ital Andreas Seppi. Znamenalo to jeho nejčasnější prohru od roku 2001.

Vítěz úvodního grandslamu z roku 2009 a třetí hráč světa Rafael Nadal skončil po čtyřech letech opět ve čtvrtfinále, v němž podlehl Tomáši Berdychovi. Ukončil tak sérii 17 vzájemných výher v řadě, když naposledy předtím prohrál ve čtvrtfinále Madrid Masters 2006. Český tenista snížil pasivní bilanci vzájemných zápasů na 4:18. Španěl ve druhé sadě utržil třetího „kanára“ své grandslamové kariéry a prvního od wimbledonského finále 2006. Berdych se probojoval do semifinále Australian Open podruhé, a to bez ztráty setu. V utkání zahrál 10 es, 46 vítězných úderů, 21 nevynucených chyb, proměnil pět z deseti breakových možností a nedopustil se žádné dvojchyby. Bývalá světová jednička naopak zaznamenala 3 esa, 6 dvojchyb, 24 winnerů, 26 nevynucených chyb a ze čtyř nabídek ani jednou neprolomila podání.

Nick Kyrgios se stal prvním teenagerem ve čtvrtfinále Australian Open od roku 1990, kdy se do této fáze probojoval sovětský hráč Andrej Čerkasov a také prvním Australanem v poslední osmičce od stejného výkonu Lleytona Hewitta v roce 2005. Kyrgios se navíc stal prvním teenagerem, jenž postoupil do dvou čtvrtfinále grandslamových turnajů od sezóny 2001, kdy se takový výsledek podařil Rogeru Federerovi.

V melbourneském finále hraném v Rod Laver Arena se potřetí v kariéře střetli první nasazený Srb Novak Djoković a skotská turnajová šestka Andy Murray. Jako v předešlých dvou kláních vyšel vítězně Djoković. Ve čtyřsetovém duelu si připsal posledních 12 ze 13 odehraných gamů a skotskému soupeři v závěru nadělil „kanára“. Jako první tenista otevřené éry vybojoval pátou trofej z Australian Open, což znamenalo nový rekord otevřené éry, když se odpoutal od Federera a Agassiho. Ziskem osmého grandslamu se v historických statistikách zařadil po bok Agassiho, Lendla, Connorse, Rosewalla a Perryho.

Galerie

Nasazení hráčů

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-5
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Novak Djoković
|RD1-score1-1=77
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=6
|RD1-score1-4=
|RD1-score1-5=
|RD1-seed2=8
|RD1-team2= Milos Raonic
|RD1-score2-1=65
|RD1-score2-2=4
|RD1-score2-3=2
|RD1-score2-4=
|RD1-score2-5=

|RD1-seed3=4
|RD1-team3= Stan Wawrinka
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=78
|RD1-score3-4=
|RD1-score3-5=
|RD1-seed4=5
|RD1-team4= Kei Nišikori
|RD1-score4-1=3
|RD1-score4-2=4
|RD1-score4-3=66
|RD1-score4-4=
|RD1-score4-5=

|RD1-seed5=7
|RD1-team5= Tomáš Berdych
|RD1-score5-1=6
|RD1-score5-2=6
|RD1-score5-3=77
|RD1-score5-4=
|RD1-score5-5=
|RD1-seed6=3
|RD1-team6= Rafael Nadal
|RD1-score6-1=2
|RD1-score6-2=0
|RD1-score6-3=65
|RD1-score6-4=
|RD1-score6-5=

|RD1-seed7=6
|RD1-team7= Andy Murray
|RD1-score7-1=6
|RD1-score7-2=77
|RD1-score7-3=6
|RD1-score7-4=
|RD1-score7-5=
|RD1-seed8=
|RD1-team8= Nick Kyrgios
|RD1-score8-1=3
|RD1-score8-2=65
|RD1-score8-3=3
|RD1-score8-4=
|RD1-score8-5=

|RD2-seed1=1
|RD2-team1= Novak Djoković
|RD2-score1-1=77
|RD2-score1-2=3
|RD2-score1-3=6
|RD2-score1-4=4
|RD2-score1-5=6
|RD2-seed2=4
|RD2-team2= Stan Wawrinka
|RD2-score2-1=61
|RD2-score2-2=6
|RD2-score2-3=4
|RD2-score2-4=6
|RD2-score2-5=0

|RD2-seed3=7
|RD2-team3= Tomáš Berdych
|RD2-score3-1=78
|RD2-score3-2=0
|RD2-score3-3=3
|RD2-score3-4=5
|RD2-score3-5=
|RD2-seed4=6
|RD2-team4= Andy Murray
|RD2-score4-1=66
|RD2-score4-2=6
|RD2-score4-3=6
|RD2-score4-4=7
|RD2-score4-5=

|RD3-seed1=1
|RD3-team1= Novak Djoković
|RD3-score1-1=77
|RD3-score1-2=64
|RD3-score1-3=6
|RD3-score1-4=6
|RD3-score1-5=
|RD3-seed2=6
|RD3-team2= Andy Murray
|RD3-score2-1=65
|RD3-score2-2=77
|RD3-score2-3=3
|RD3-score2-4=0
|RD3-score2-5=
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= N Djokovic
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= A Bedene
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= A Kuzněcov
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=77
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4=63
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= G Soeda
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=4
| RD1-score05-4=6
| RD1-score05-5=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= E Ymer
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=3
| RD1-score06-5=3

| RD1-seed07=
| RD1-team07= J Ward
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3=66
| RD1-score07-4=3
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=31
| RD1-team08= F Verdasco
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=78
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=19
| RD1-team09= J Isner
| RD1-score09-1=77
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= J Wang
| RD1-score10-1=65
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= L Lokoli
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=3
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12=| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=4
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=65
| RD1-score13-3=63
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= G Müller
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=77
| RD1-score14-3=77
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= D Thiem
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4=65
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=13
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=77
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= N Djokovic
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= A Kuzněcov
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= G Soeda
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=63
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=31
| RD2-team04= F Verdasco
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=77
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=19
| RD2-team05= J Isner
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3=4
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=64
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=4
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= G Müller
| RD2-score07-1=77
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=7
| RD2-score07-4=6
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=13
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=65
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=5
| RD2-score08-4=1
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= N Djokovic
| RD3-score01-1=710
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=31
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=68
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=4
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=19
| RD3-team03= J Isner
| RD3-score03-1=64
| RD3-score03-2=66
| RD3-score03-3=4
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= G Müller
| RD3-score04-1=77
| RD3-score04-2=78
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

 2. sekce 

 Dolní polovina 
 5. sekce 

 7. sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= A Murray
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=77
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= J Bhambri
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=63
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= A Kudrjavcev
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=77
| RD1-score03-3='''6
| RD1-score03-4=5
| RD1-score03-5=3
| RD1-seed04=
| RD1-team04=

8. sekce

Tenisté podle státu

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Australian Open 2015